Wackershofen ist der Name folgender Orte:

 Wackershofen (Sauldorf), ein Ortsteil der Gemeinde Sauldorf in Baden-Württemberg
 Wackershofen (Schwäbisch Hall), ein zu Schwäbisch Hall gehörender Weiler

Siehe auch

 Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen in Schwäbisch Hall-Wackershofen